Enrico Tarenghi – (1848-1938), pittore italiano
 Marinella Tarenghi, pianista italiana
 Mario Tarenghi – (1861-1946), compositore e pianista italiano
 Massimo Tarenghi, astronomo italiano